Bruhnskoppel bezeichnet:

 Bruhnskoppel (Bönebüttel), einen Ortsteil von Bönebüttel
 Bruhnskoppel (Malente), einen Ortsteil von Malente